Fictief betekent hetzelfde als 'verzonnen' of 'bedacht'. Een fictief idee is een idee dat niet correspondeert met iets in de werkelijkheid. In boeken, computerspellen en films komen vaak personen, volken, dieren, geografische locaties en dergelijke meer, voor die nooit op deze wereld hebben bestaan.

 Fictie
 Fictief dier
 Kunsttaal, fictieve talen
 Geofictie, ook wel fictieve wereld genoemd